A Rede de multiplicação e transferência de materiais propagativos de mandioca com qualidade genética e fitossanitária (Reniva) é um projeto criado em parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)  e o Instituto Biofábrica de Cacau (IBC) que visa a produção em larga escala de mudas de mandioca livres de doenças, resistentes à seca e com boa qualidade genética com foco no pequeno produtor rural. Criado em 2011 na Bahia, o projeto visa a solucionar uma das dificuldades dos pequenos produtores de mandioca – a de encontrar material propagativo (mudas) de qualidade para a lavoura − e logo foi adotado pelo Plano Brasil sem Miséria (PBSM). A parceria estabelecida entre as duas empresas em torno do projeto gerou um protocolo inédito no mundo para produção de mandioca em larga escala, devido a sua grande importância social por ser alternativa para pequenos produtores na geração de renda e segurança alimentar.

O Projeto 
Apresentado, em 2011, à Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Mandioca e Derivados da Bahia, o projeto tornou-se uma das prioridades no planejamento estratégico, sendo adotado pelo governo do Estado da Bahia. Em maio de 2012, foi assinado, em Vitória da Conquista (BA), o termo de cooperação técnica entre os parceiros. 

No segundo semestre de 2011, a proposta do Reniva foi apresentada à Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Mandioca e Derivados da Bahia, tornando-se uma das prioridades no planejamento estratégico daquele fórum. Em seguida, iniciaram-se os entendimentos com a Seagri, que encampou a proposta, alinhando-a ao programa Vida Melhor, do governo estadual. Em maio de 2012, foi assinado, em Vitória da Conquista (BA), o termo de cooperação técnica entre os parceiros.  

São 11 estados contemplados pelo Reniva, que tem duração prevista de seis anos, entre eles: Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,  Paraíba, Bahia, Minas Gerais e Tocantins. Somente na Bahia onde o projeto teve início, 11 territórios de identidade participam do projeto. O primeiro lote de manivas continha 13 mil mudas de duas variedades: BRS Mulatinha e BRS Formosa e foi entregue em novembro de 2014 para um produtor no assentamento do Caxá, em Marcionílio Souza (BA), onde saiu dos campos experimentais da Embrapa, já indexado, ou seja, comprovadamente isento de vírus, com alta qualidade genética e fitossanitária. Genética porque é produto de pesquisa e tem origem e identidade comprovadas, e fitossanitária porque apresenta sanidade vegetal. Quem lidera esse trabalho nos territórios e organiza os multiplicadores são os parceiros, com o suporte da Embrapa.

Parceiros 
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
 Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Mandioca do Estado da Bahia
 Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia (Seagri)
 Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR)
 Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR)
 Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater)
 Instituto Biofábrica de Cacau (IBC)
 Cooperativa dos Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (Coopatan)
 Cooperativa de Produtores de Amido de Mandioca do Estado da Bahia (Coopamido)
 Cooperativa Mista Agropecuária dos Pequenos Agricultores do Sudoeste da Bahia (Coopasub)
 Escola Rural Tina Carvalho
 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb)
 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
 Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-BA)
 Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac)

Bibliografia 
 ROCHA, H. S.; ARAUJO, J. C. de; SILVA, A. C. M. da; OLIVEIRA, S. A. S. de; BORGES, A. L.; FERREIRA FILHO, J. R.; MEISSNER FILHO, P. E.; SILVEIRA, H. F. da; RINGENBERG, R.; CARDOSO, C. E. L.Recomendações técnicas para a produção de manivas-semente de mandioca a partir de mudas micropropagadas. O papel do "maniveiro" - Projeto RENIVA.. Cruz das Almas, BA: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2014.
 Reniva: rede de multiplicação e transferência de manivas-semente de mandioca com qualidade genética e fitossanitária. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2013.
 SILVEIRA, H. F. da; CARDOSO, C. E. L. Rede de Multiplicação e Transferência de Materiais Propagativos de Mandioca com qualidade genética e fitossanitária para o estado da Bahia (RENIVA) - avanços e desafios: relato de experiência. CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA, 15., 2013, Salvador. Inovação e sustentabilidade: da raiz ao amido: trabalhos apresentados. Salvador: CBM: Embrapa, 2013. 1 CD-ROM.

Ligações externas 
 Sítio oficial Embrapa (em português)
 Base de Dados da Pesquisa Agropecuária (em português)
Projetos de agropecuária
Embrapa